Ramazzini ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Ramazzini (* 1947), guatemaltekischer Bischof und Menschenrechtsaktivist
 Bernardino Ramazzini (1633–1714), italienischer Arzt
 Pietro Ramazzini (1760–1840), italienischer römisch-katholischer Bischof in Indien